Tormented ("tormentato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Delitto del faro (Tormented) – film del 1960 diretto da Bert I. Gordon
 Tormented – film del 2009 diretto da Jon Wright
 Tormented – film del 2011 diretto da Takashi Shimizu

Musica 
 Tormented – album degli Staind del 1996
 Tormented – album degli Abscess del 2000